— японский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней и первой средней весовых категориях.

Он является 50-м чемпионом Японии в полусреднем весе, 37-м чемпионом OPBF (Восточной и тихоокеанской федерации бокса) в полусреднем весе и 17-м чемпионом PABA в первом среднем весе.

Акинори Ватанабе отличается агрессивной манерой боя, предпочитая атакующие действия и пренебрегая защитой.

Его прозвище на ринге — Акибэй Усивакамару (), что можно вольно перевести как "Молодой бык Акибэй".

Он тренируется в боксёрском зале Кадоэби Хосэки (Kadoebi Houseki Boxing Gym), 
который воспитал таких чемпионов как Игл Кайова, Кодзи Кобаяси, Юсукэ Кабори и 
Юкинори Огуни.

Акинори Ватанабэ окончил частную школу Hanasaki Tokuharu High School в городе Кадзо. 
Одновременно с ним там учился другой японский боксёр Синъя Ивабути.

Акинори одного возраста с боксёром Рёта Мурата, олимпийским чемпионом 2012 года в Лондоне, который является его близким другом.

Профессиональная карьера 

Акинори Ватанабэ начал тренироваться в боксёрском зале Кёэй (Kyoei Boxing Gym) еще во время учебы в старшей школе. 
Он провел свой дебютный бой 16 февраля 2004 года, как раз перед выпуском, и выиграл в этом 4-х раундовом поединке единогласным решением судей.

11 апреля 2011 года состоялся бой между Акинори Ватанабэ и действующим на тот момент чемпионом Ё Иноуэ. Акинори выиграл бой накаутом во 2-ом раунде и завоевал два титула: чемпиона Японии и OPBF в полусреднем весе.

С августа 2011-го по март 2013 года включительно Ватанабе провел шесть успешных защит (в пяти из них выиграл нокаутом) титула OPBF, а затем поднялся в первый средний вес.

19 ноября 2013 года Акинори Ватанабэ стал чемпионом PABA в первом среднем весе, победив южнокорейского боксёра Квак Кёнсока. Бой проходил в Республике Корея на острове Чеджудо. Он стал первым японцем, завоевавшим этот титул.

25 ноября  2015 года JBC (Japan Boxing Commission) опубликовала свой рейтинг боксёров,
где Акинори Ватанабэ был на 9-ом месте среди боксёров в полусреднем весе.

Ватанабэ не попал в рейтинг боксёров JBC, опубликованный 29 июня 2016 года, так как он потерпел поражение в бою с Тосио Арикавой и не проводил новых поединков.
По той же причине, 8 августа 2016 года, OPBF не включила его в свой рейтинг.

28 августа 2016 года он перешел из боксёрского зала Ногути в зал Кадоэби Хосэки (Kadoebi Houseki Boxing Gym).

14 января 2017 года в зале Коракуэн (Токио) Акинори Ватанабэ провел бой с Такэси Иноуэ. Бой продолжался все 8 раундов, и по результатам поединка, судьи присудили победу Такэси Иноуэ.

8 мая 2017 года Ватанабэ одержал победу над боксёром из Индонезии Макси Нахаком, а 4 ноября  победил филиппинца Дэнниса Падуа.

15 декабря 2017 года в бою за титул чемпиона по версии WBO International в первом среднем весе Акинори Ватанабэ проиграл российскому боксёру Магомеду Курбанову.

Таблица боёв  
 Любительские: 15 побед в 20 боях (6 нокаутов · RSC), 5 поражений.
 Профессиональные: 35 побед в 42 боях (30 нокаутов), 7 поражений.

Примечания

Ссылки 

Блог Акинори Ватанабэ в Ameba 

Профиль на Kadoebi Houseki Boxing Gym 

Родившиеся 12 июля
Родившиеся в 1985 году
Родившиеся в Сайтаме
Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Боксёры по алфавиту
Боксёры Японии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры полусредней весовой категории